Лью́ис Ма́мфорд (; 19 октября 1895 — 26 января 1990) — американский историк, социолог и философ техники. Специалист в области теории и истории архитектуры, градостроительства и урбанизма. Член Американского философского общества (1941).

Биография 
Родился во Флашинге. В 1912 году окончил Школу Стёйвесанта (англ.). Учился в Городском колледже Нью-Йоркска и Новой школе социальных исследований, но заболел туберкулёзом и так и не окончил образования. В 1918 году был пошёл во флот США, где служил радистом во время Первой мировой войны. В 1919 году демобилизовался и начал работу помощником редактора во модернистском литературном журнале The Dial (англ.). Позднее работал в журнале The New Yorker, где занимался архитектурной критикой и комментировал градостроительные проблемы.

Выступал редактором нескольких изданий.

Идеи 
 Рассмотрел, как человек научился мыслить и как разучился. Как человек отдавал мышление машинам, что из этого вышло на момент публикации работ и указал вектор развития мышления человечества. (Один из самых мрачных социологов XX века)
 Рассматривал иерархические цивилизации как социотехнические системы — мегамашины, в которых люди сведены к стандартизированным и взаимозаменяемым компонентам. Отсюда техника перестает быть простым инструментом, но сама становится активным субъектом реальности, трансформирующим человека по своему образу и подобию.
 История техники делится на эотехнический, палеотехнический и неотехнический периоды. Первый период — это гармония техники и природы, характерная для средневековой эпохи. Второй период — это господство паровой машины, когда техника порабощает человека и природу. И, наконец, третий период, когда техника поворачивается лицом к человеку (расцвет бытовой техники) и к природе (использование энергии электричества)

Награды и премии 
 Премия Чино дель Дука (1976)

Основные работы 
 Техника и цивилизация (1934)
 Миф машины. Техника и развитие человечества (1967)
 Миф машины. Техника и развитие человечества. — Перевод с английского: Т. Азаркович, Б. Скуратов (1 глава). — М., 2001.
 От бревенчатого дома до небоскреба. Пер. Б. А. Катловкера. Издательство Академии архитектуры, М., 1936.

Примечания

Ссылки 
 Механический ритм жизни
 Л .Мэмфорд. ТЕХНИКА И ПРИРОДА ЧЕЛОВЕКА
 Льюис Мэмфорд: Миф машины. Техника и развитие человечества

Философы техники
Философы США
Социологи США
Историки техники
Социологи по алфавиту
Теоретики архитектуры
Теоретики дизайна
Президенты Американской академии искусств и литературы
Преподаватели Массачусетского технологического института
Преподаватели Школы архитектуры и планирования Массачусетского технологического института
Выпускники Средней школы Стайвесанта
Выпускники Городского колледжа Нью-Йорка
Выпускники Новой школы
Награждённые Национальной медалью США в области искусств
Члены Американского философского общества